Tenthredopsis är ett släkte av steklar som beskrevs av Costa 1859. Tenthredopsis ingår i familjen bladsteklar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Bladsteklar
Tenthredopsis